La Course aux potirons – film del 1907 diretto da Louis Feuillade
 La Course aux potirons – film del 1908 diretto da Étienne Arnaud e Émile Cohl